Der erste Kuß ist der Name folgender Filme:

 Der erste Kuß (1928), deutscher Film von Karel Lamač 
 Der erste Kuß (1954), deutsch-österreichischer Film von Erik Ode